Никола́й Васи́льевич Миха́йлов (8 декабря 1966, Ленинград, Ленинградская область — 20 апреля 2006, Санкт-Петербург) — советский и российский рок-музыкант, композитор и один из основателей рок-группы Бригадный подряд

Биография 
Родился 8 декабря 1966 года в Ленинграде. Так как информация о его семье неизвестна, можно предположить, что родители Николая были простыми рабочими. Свою первую группу собрал ещё на рубеже 80-х с компанией школьных друзей. Меняя названия и стили, группа просуществовала до 1985 года, когда молодой поэт и участник игравшей в соседнем дворе группы «Беломор» Антон Соя познакомил друзей с бывшим музыкантом «Народного ополчения» и «Отдела самоискоренения» Фёдором Лавровым, который в том же году записал их дебютный альбом, который, как и группа, получил название «Бригадный Подряд». Николай Михайлов был безусловным лидером и одним из основных авторов «Бригадного Подряда» вплоть до лета 1990, когда группа, записав ещё пару альбомов, быстро разлетевшихся по стране, распалась в первый раз.

Хотя в первой половине 1990-х «Бригадный Подряд» несколько раз собирался в студии или для разовых выступлений, его полноценное возрождение состоялось только летом 1996 года. К сожалению, у Николая Михайлова уже тогда начались проблемы со здоровьем, вызванные, в том числе, бурным рок-н-рольным образом жизни в сумбурные годы массового рок-туризма. В ноябре 1997 он, в конце концов, был вынужден оставить своё детище, однако песни Николая продолжали украшать репертуар «Бригадного Подряда».

Болезнь 
На одном из концертов какой-то пьяный попадает в Николая Михайлова тяжелым предметом (по одной из версий — пивной бутылкой). Музыкант получает сотрясение мозга, в результате чего даже говорить может с трудом. 

В 2004 году один из его старых знакомых шёл по улице и узнал в сидевшем на улице бомже знакомое лицо Николая. Тот был без зубов, с бородой, тяжело болен, и трудно было узнать в том человеке известного вокалиста «Бригадного Подряда». Узнав об этом, вокалист группы «Король и Шут» Михаил «Горшок» Горшенёв записывает сольный альбом «Я алкоголик анархист», целиком состоящий из песен «Бригадного Подряда». Все деньги, заработанные с альбома и концертов в его поддержку, он передаёт Николаю Михайлову на лечение от болезни. Тем самым он выразил своё уважение человеку, который сильно повлиял на его творчество и на концертах которого он отрывался в молодости. Песни «Бригадного Подряда» «Жизнь» и «Соловьи» в исполнении Горшка обретают новую жизнь и становятся хитами. Собранных денег хватило на небольшую квартиру в Санкт-Петербурге. Но счастливый конец не состоялся: Николай Михайлов прожил в этой квартире недолго.

Зимой 2006 года «Бригадный Подряд» записывал новый альбом. Участники группы пытались привлечь к работе и Николая, но он не выказал особого желания. По словам музыкантов, он явно потерял интерес и к жизни, и к музыке.

К нему изредка заходили старые знакомые: проведать, принести продукты, — но сам он почти ни с кем не общался. По мнению врачей, вызванных на место происшествия, Николай Михайлов умер 20 апреля 2006 года от естественных причин. Вскрытие показало, что музыкант захлебнулся во сне рвотными массами, перевернувшись на бок.

Похоронен Николай Михайлов на Южном кладбище города Санкт-Петербурга.

Примечания 

Музыканты группы «Бригадный подряд»
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)